Aldershot Town FC (celým názvem: Aldershot Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Aldershot v nemetropolitním hrabství Hampshire. Založen byl v roce 1992 po zániku původního Aldershot FC. Ve sportovní terminologii se tak jedná o tzv. Phoenix club. Od sezóny 2013/14 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Recreation Ground s kapacitou 7 100 diváků.

Získané trofeje 
 Hampshire Senior Cup ( 5× )
 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2006/07

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 2012/13
 EFL Cup
 4. kolo: 2011/12
 FA Trophy
 Semifinále: 2003/04, 2007/08
 EFL Trophy
 2. kolo (Jih): 2009/10, 2010/11, 2012/13
 FA Vase
 Čtvrtfinále: 1993/94

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1992–1993: Isthmian League (Third Division)
 1993–1994: Isthmian League (Second Division)
 1994–1998: Isthmian League (First Division)
 1998–2003: Isthmian League (Premier Division)
 2003–2007: Conference National
 2007–2008: Conference Premier
 2008–2013: Football League Two
 2013–2015: Conference Premier
 2015– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1992